Ivan Morović Maroth, hrvatski velikaš
Iván Morovic Fernández, čileanski šahist